

Aziende 
 Nissan Motor – casa automobilistica giapponese

Geografia
 Nissan – atollo corallino della Papua Nuova Guinea
 Nissan – fiume della Svezia

Sport 
 Nissan Stadium, impianto sportivo di Nashville (Stati Uniti)
 Nissan Stadium, nome commerciale dello Stadio internazionale di Yokohama (Giappone)

Altro
 Nissan – settimo mese del calendario ebraico